Furesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Furesjön (Nösslinge socken, Halland), sjö i Varbergs kommun,  (44,2 ha)
Furesjön (Ullareds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (19,3 ha)
Stora Furesjön, sjö i Falkenbergs kommun, 
Furesjön (Fritsla socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (10,7 ha)
Furesjön (Kinnarumma socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (2,8 ha)
Furesjön, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun och Åmåls kommun,  (55,4 ha)

Se även
Fursjön
Furusjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn